Meur est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Diane Meur (née en 1970), femme de lettres belge d'expression française ;
 Vincent de Meur (1628-1668), prêtre catholique, premier supérieur des Missions étrangères de Paris.

Toponymes 

 Raguénès Meur, île de la Manche, située dans l'archipel de Bréhat ;
 Moulin de Traou Meur, moulin à marée situé à Pleudaniel, en Bretagne, France.

Voir aussi 
 , nom de famille dérivé.